Welsh Open był piątym turniejem rankingowym sezonu snookerowego 2006/2007. W dniach 12 – 18 lutego 2007 roku miejscem jego rozegrania była hala widowiskowa Newport Centre w Newport. Obrońcą tytułu mistrzowskiego był Stephen Lee, który przegrał w swoim pierwszym meczu z Nigelem Bondem 2:5.

Zwycięzcą turnieju został Neil Robertson, który w finale pokonał rewelację imprezy, Andrew Higginsona 9:8. Australijczyk po pierwszej sesji prowadził 6:2, lecz Anglik doprowadził do stanu 8:6. Ostatnie trzy frejmy - i cały turniej - wygrał jednak Robertson.

W Polsce turniej transmitowała stacja komercyjna Eurosport.

Wydarzenia 
 Andrew Higginson w drugim framie meczu ćwierćfinałowym z Allisterem Carterem wbił pierwszego w swojej karierze breaka maksymalnego 147 punktów.
 Neil Robertson w czwartym framie meczu 1/8 finału ze Stephenem Hendrym wyrównał najwyższego breaka w swojej karierze (141 punktów).
 Peter Ebdon w decydującym framie meczu drugiej rundy z Dave’em Haroldem ustawił trudnego snookera za bilą czarną, lecz przypadkowo wbił bilę zieloną, co oznaczało, że sam musiał zagrywać z tej pozycji. Nie udało mu się zaliczyć bili brązowej i w efekcie przegrał mecz.

Breaki stupunktowe 
  Andrew Higginson 147, 133, 125, 117, 114, 104, 100
  Neil Robertson 141, 135, 124, 109
  Anthony Hamilton 139, 134, 119, 115
  Michael Judge 137
  Stuart Bingham 136, 115
  Shaun Murphy 135, 134, 123, 102, 101
  Mark Selby 133
  Michael Holt 131, 115, 104
  Dave Harold 130
  Stephen Hendry 128
  Joe Perry 127, 110
  Ronnie O’Sullivan 122, 109, 109, 100
  Stephen Maguire 121, 111, 104
  Ken Doherty 116, 111
  Graeme Dott 114
  Alan McManus 113
  Jamie Cope 110
  Jamie Burnett 104
  Gerard Greene 102

Drabinka turniejowa 

2007 w sporcie
Welsh Open
2007 w Walii